Atopos är ett släkte av snäckor. Atopos ingår i familjen Rathouisiidae.

Atopos är enda släktet i familjen Rathouisiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lungsnäckor
Atopos